De volgende personen zijn bisschop en tot 1803 vorst-bisschop van het prinsbisdom Hildesheim geweest.

Hildesheim
 
Geschiedenis van Nedersaksen